Тајан може бити:
Тајан (Елафити), острво у групи Елафитска острва у Јадранском мору, Хрватска
Тајан (Пељешац), острво у Малостонском каналу, Јадранско море, Хрватска
Тајан Вели, острво између Корчуле и Ластова, Јадранско море, Хрватска